Каллист (погиб в 845 году) — один из 42 мучеников, пострадавших в царствование императора Феофила от сарацин. День памяти — 6 марта ст. стиля.

Все они были знатные граждане города ; сарацины увели их в плен, истязаниями старались принудить их к принятию ислама и наконец отсекли головы в Зимаре (на Евфрате).

Литература 
 

Мученики
Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Святые Малой Азии
Христианские святые IX века